Phanes bezeichnet:
 eine orphische Gottheit, siehe Phanes (Mythologie)
 in der Nomenklatur der organischen Chemie die Bezeichnung für eine komplexe Substruktur, siehe Phanes (Chemie)